Goldsborough (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Goldsborough (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)